Devlet I Giray (1512-1577), kan de Crimea (1551 - 1577)
 Devlet II Giray (1648-1718), kan de Crimea (1699-1702 i 1709-1713).
 Devlet III Giray (1647—1717), kan de Crimea (1716-1717) 
 Devlet IV Giray Devlet IV Giray (1730—1780), kan de Crimea (1769-1770).